Eryngium stricta är en flockblommig växtart som beskrevs av Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal. Eryngium stricta ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
stricta